Карачун - найкоротший зимовий день, 22 грудня. 
 Карачун — обрядовий український різдвяний хліб, зокрема в Карпатах та на Закарпатті. порівн. рум. Crăciunul – Різдво у Румунії
 Карачун — село в Рівненському районі Рівненської області.
 Карачун — залізнична платформа Рівненської дирекції Львівської залізниці в однойменному селі.
 Карачун — гора поблизу міста Слов'янськ Донецької області.
 Карачун — озеро на території Пуща-Водицького лісу, на північно-західній околиці селища Пуща-Водиця, поблизу вулиць Федора Максименка та Селянської.
 Карачун — злий дух в слов'янській міфології